Als Schlacht von Nola werden drei Schlachten im Zweiten Punischen Krieg bezeichnet:
 Erste Schlacht von Nola 216 v. Chr.
 Zweite Schlacht von Nola 215 v. Chr.
 Dritte Schlacht von Nola 214 v. Chr.